La stagione 1971-1972 è stata la sessantanovesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu Bob Latchford del Birmingham City con 23 reti.

Classifica finale

Verdetti
  Norwich City e Birmingham City e  promosse in First Division 1972-1973.
  Charlton Athletic e  Watford retrocesse in Third Division 1972-1973.

Voci correlate
First Division 1971-1972
Third Division 1971-1972
FA Cup 1971-1972
Football League Cup 1971-1972
FA Charity Shield 1972

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1971
Calcio nel 1972